Pacemaker („Schrittmacher“) steht für:

 Pacemaker, Software zur Ressourcenverwaltung
 Pacemaker, ein Tempomacher im Laufsport
 Hudson Pacemaker, ein Pkw-Modell von Hudson
 Oldsmobile Pacemaker, ein Pkw-Modell, siehe Oldsmobile Light Eight

Siehe auch:
 Peacemaker
 Schrittmacher